Sieskind ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Herz Sieskind (1800–1861), deutscher Großkaufmann und Hofagent
 Sieskind Sieskind (1833–1925), deutscher Banker und Philanthrop